Thomas Herbert (1606–1682) – brytyjski arystokrata, historyk i podróżnik, baronet
 Thomas Herbert (1656–1733) – brytyjski arystokrata i polityk, 8. hrabia Pembroke
 Thomas Arnold Herbert (1863–1940) – brytyjski polityk, parlamentarzysta z Wycombe
 Thomas J. Herbert (1894–1974) – amerykański polityk, gubernator Ohio